

Мерштеттен — громада в землі Баден-Вюртемберг

Мерштеттен — громада в кантоні Тургау